Mackenzie Island steht für
Mackenzie Island (Innere Hebriden) 
Mackenzie Island (Western Australia)